Bruno Habārovs – schermidore sovietico, dal 1991 lettone
 Erofej Pavlovič Chabarov – imprenditore ed esploratore russo
 Irina Chabarova – atleta russa

Pagine correlate 
 Chabařovice